est un objet transneptunien du disque des objets épars.

Caractéristiques 
2010 PT66 mesure environ  de diamètre.

Annexes

Liens internes 
 Objet transneptunien

Références 

 

Planète mineure non numérotée
Objet épars
Planète mineure découverte en 2010
Objet céleste découvert par Megan Schwamb
Objet céleste découvert par David L. Rabinowitz